Gourrier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Maurice-Pierre Gourrier (né au ), musicien et compositeur français ;
 Patrice Gourrier (né en 1960), prêtre catholique, psychologue clinicien, éditeur, écrivain et chroniqueur français ;
 Pierre Gourrier (né en 1947), haltérophile français.

Patronyme français